Alfonz Gspan je ime več osebnosti:

 Alfonz Gspan, slovenski naravoslovec (1878 - 1963)
 Alfonz Gspan, slovenski literarni zgodovinar (1904 - 1977)